Pedja – fiume dell'Estonia
Pedja – villaggio dell'Estonia
Pedja – grafia alternativa di Peđa, diminutivo del nome Predrag